Ліберія ділиться на 15 графств (округів, ), а ті у свою чергу на 53 дистрикти (райони, округи).

 
 * Графство Гбарполу було відділено в 2001 з графства Лофа.
 ** Графство Рівер-Гі було відділено в 2000 з графства Гранд-Геде.

Посилання 
 Графства Ліберії  на сайті Statoids.com 
 Райони Ліберії  на сайті Statoids.com 

 
Списки:Ліберія